Rosemount steht für:

Orte:

 Rosemount (Aberdeen), Schottland
 Rosemount (Minnesota), Vereinigte Staaten
 Rosemount (Ohio), Vereinigte Staaten
 Rosemount (Queensland), Australien

im NRHP gelistete Objekte:

 Rosemount (Alabama), ID-Nr. 71000099
 Rosemount (Colorado), ID-Nr. 74000592

Sonstiges:
 Rosemount (Weingut), Weingut in South Australia

Siehe auch:
 Rosemont